Де Вилье́ () — фамилия французского происхождения. Распространена также среди эмигрантов-гугенотов в ЮАР.
 Де Вилье де л'Иль Адам, Жан (1384—1437) — маршал Франции.
 Де Вилье, Жан (род. 1981) — южноафрианский регбист, чемпион мира 2007 года.
 Де Вилье, Жерар (1929—2013) — французский писатель, журналист и издатель, написал более 200 романов.
 Де Вилье де л’Иль-Адам, Филипп (1464—1534) — великий магистр Мальтийского ордена.
 Де Вилье, Мойра (род. 1990) — новозеландская дзюдоистка южноафриканского происхождения.
 Де Вилье, Петер (род. 1957) — южноафрианский регбийный тренер.
 Де Вилье, Филипп (род. 1949) — французский политик.